42-й Чемпионат СССР по футболу 1979 (первая лига) — второй по значимости ежегодный турнир команд СССР. Победителем первенства первой лиги стал львовский клуб «Карпаты».

Введено правило лимита ничьих, который равен 12.

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

7 футболистов — по 14 голов.

Примечания

Ссылки 
 Первая лига СССР 1979 на КЛИСФ
 USSR (Soviet Union) - Final Tables 1924-1992 на rsssf.com

Чемпионат СССР по футболу 1979
1979